Picacho (Arizona)
 Picacho (Nouveau-Mexique)

Voir aussi 

 Bataille de Picacho Pass

Homonymie de localités aux États-Unis